Макколлум () — фамилия.
 Макколлум, Майкл (род. 1946) — американский писатель-фантаст и аэрокосмический инженер.
 Макколлум, Си Джей (род. 1991) — американский баскетболист.
 Макколлум, Эльмер Вернер (1879—1967) — американский биохимик.
 Макколлум, Эррик (род. 1988) — американский баскетболист.